Karyamulya kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Karyamulya, administrativ by, Jawa Barat, 
 Kelurahan Karyamulya, administrativ by, Jawa Barat, 

Robotskapade Indonesienförgreningar